Брюме́р (, от brume — «туман») — второй месяц (22/23 октября — 20/21 ноября) французского республиканского календаря, действовавшего с октября 1793 по 1 января 1806 года. Вместе с предшествующим ему вандемьером и следующим за ним фримером составляет осенний квартал .

Как и все месяцы французского революционного календаря, брюмер содержит тридцать дней и делится на три декады. Вместо традиционных в католицизме святых каждому дню приписано название сельскохозяйственного растения. Исключением являются пятый () и десятый () дни каждой декады. Первому из них приписано название животного, а последнему — название сельскохозяйственного орудия. Для 22-го и 25-го дней брюмера вместо первоначально предложенных Фабром д’Эглантином  (олива) и  (гусь) в окончательном варианте календаря были выбраны  (боярышник азароль) и  (фазан), соответственно. Названия растений для 12-го, 13-го и 16-го дней брюмера являются синонимами первоначальных предложений д’Эглантина.

Восемнадцатого брюмера 8-го года Республики Наполеон совершил государственный переворот и взял власть в свои руки. С тех пор в политической истории понятие «брюмер» используется как для обозначения конкретно этого события, так и подобных контрреволюционных переворотов вообще. Особую известность в этой связи приобрела работа К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», посвящённая перевороту 1851 года, организованному Луи-Наполеоном Бонапартом (будущим Наполеоном III).

Названия дней месяца

Примечания 

Месяцы французского республиканского календаря